Кэти Мартин (Catherine Rosemary Martin; род. в апреле 1955) — британский , цитолог, биоинженер, специалист по культуре томата.
Член Лондонского королевского общества (2018), доктор философии (1981), сотрудница  (с 1983) и профессор Университета Восточной Англии.

Биография 
Окончила с отличием Кембриджский университет по естественным наукам (1977) и там же в 1981 году получила степень доктора философии по биохимии, после чего в 1981—1983 гг. являлась исследовательским фелло.
C 1983 года сотрудница , с 1998 года преподаёт в Университете Восточной Англии.
Приглашённый профессор Копенгагенского университета (2006—2011).
В 2008—2013 гг. главред Plant Cell, член редколлегии с 2000 года; с 2015 года ассоциированный редактор Plant Physiology.
Соучредитель (c ) компании Norfolk Plant Sciences.
Член EMBO и AAAS, фелло Американского общества ботаников (2017).
У неё обучалась .

MBE (2013).
Отмечена  ‘Most Promising Innovator’ (2014). Почётный доктор Копенгагенского университета.

Автор 144 публикаций в рецензируемых научных журналах, в частности в Nature, Nature Biotechnology, Cell, EMBO Journal, EMBO Reports, PNAS.
Автор семи патентов.

Примечания

Ссылки 
 CV
 
 https://web.archive.org/web/20190328203306/https://vibconferences.be/speaker/cathie-martin
 https://web.archive.org/web/20190328185454/http://iapb2018.com/professor-cathie-martin/
 The benefits of a colourful diet
 Food is about health care, medicine is about sick care: the importance of plants in our diet

Женщины-ботаники
Члены Лондонского королевского общества
Доктора философии по биохимии
Члены EMBO
Члены Американского общества ботаников
Почётные доктора Копенгагенского университета